Заборовские () — древние русские дворянские роды.

При подаче документов (21 мая 1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Заборовских и направлен запрос (24 сентября 1688) в Посольский приказ о выписке из "польских гербовых книг" о Заборовских, где в ответе в Разрядный приказ пришло приложение с выписками о Заборовских из "Орбиса Полонуса''', хроники Кромера и хроники Бельского.

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Тверской губернии (Гербовник II).

 Происхождение и история рода 
Род происходит от выехавшего к великому князю Василию III Ивановичу из Польши "мужа честна" Дементия Заборовского, с прозванием Гвоздь, герба Стремя, которого великий князь пожаловал вотчинами.
 Семён Иванович Заборовский думный дьяк (с 1649), заведовал Разрядом (1661—1664), Монастырским приказом (1668—1675), думный дворянин (1664), окольничий (1677), боярин 1680) († 1681). Его родная племянница Агафья Семёновна Грушецкая 1-я жена царя Фёдора Алексеевича.
 Сергей Матвеевич Заборовский думный дворянин (1680 - 1692).
 Мария Ивановна Заборовская замужем за Семёном Фёдоровичем Грушецким (сын Фёдора Ильича Грушецкого), дворянин московский (1658—1668), воевода в Чернавске (1668) (позже Чернова слобода Орловской губ. Елецкого уезда). Сыновей у них не было, их дочери: Евфимия-Агафья Семёновна Грушецкая, Анна Семёновна Грушецкая, Фёкла Семёновна Грушецкая.''
 Екатерина Григорьевна Заборовская, будучи 2-й женою князя Василия Борисовича Голицына (р. 1681) (вторая линия потомков князя Бориса Алексеевича Голицина — от среднего сына его князя Василья Борисовича), вместе со своим супругом убиты обрушившимся потолком (2 августа 1710), за обедом в доме князя Якова Ивановича Кольцова-Мосальского.

Другой род Заборовских восходит к началу XVII века. Из него происходил Иван Александрович Заборовский (1735—1817), владимирский и костромской генерал-губернатор (1787—1798). Этот род внесён в VI часть родословных книг Калужской и Тверской губернии.

Описание герба 
Щит разделён перпендикулярно на две части, из коих в правой в золотом поле изображена сидящая на чёрном Медведе Дева в белой Одежде, имеющая на голове Венец и волосы распущенные, а руки со шнурком, на котором привязан Медведь, поднятые вверх (польский герб Равич). Во второй части в красном поле золотое Стремя, висящее на Ремне (польский герб Стремя).

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём Короною, на поверхности которой виден между двух Оленьих рогов чёрный Медведь, держащий в лапе ржаной Колос. Намёт на щите золотой, подложенный голубым. Герб рода Заборовских внесён в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 69.

Известные представители 

 Заборовские: Семён Зотикович и Василий Матвеевич - московские дворяне (1658-1677).
 Заборовский Фёдор Никитич - стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1676-1692).
 Заборовский Иван Васильевич - стряпчий (1676), комнатный стольник царя Иоанна Алексеевича (1682-1692).
 Заборовские: Ерефей и Григорий  Васильевичи, Василий Семёнович - стольники (1680-1692).
 Заборовский Василий Васильевич - стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1686-1692).
 Заборовский Яков Иванович - стольник (1686-1692).
 Заборовские: Иван Иванович, Никита Семёнович - стольники (1658-1692).

Примечания

Литература 
 
 

 
Шляхетские роды герба Равич
Шляхетские роды герба Стремя